Йоуко Юрьё Никканен (; ) — финский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.

Биография 
Родился 31 декабря 1914 года в Каннельярви, Великое княжество Финляндское. В 1936 году на Олимпийских играх в Берлине стал обладателем серебряной медали в метании копья. В 1938 и 1946 годах стал обладателем серебряных медалей чемпионата Европы.

Скончался 18 ноября 1985 года

Примечания

Ссылки 
 

Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1936 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1936 года
Метатели копья Финляндии